Zehendner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zehendner (* 1961), deutscher Journalist beim SWR, Liedermacher im Bereich Neues geistliches Lied, Theologe
 Hanni Zehendner (1946–2021), deutsche Triathletin
 Siegfried Michael Zehendner (1901–1975), deutscher Lehrer und Komponist

Zehendner ist der Name
 der Brauerei Zehendner in Mönchsambach, einem Ortsteil von Burgebrach im Landkreis Bamberg